ZIP je tričrkovna kratica in lahko pomeni:

 datotečni format ZIP
 pogon Zip -- diskovni format, ki ga je razširjala družba Iomega v poznih 1990.

Glej tudi 

 tričrkovne kratice od YAA do ŽŽŽ